Dingo - uma sub-espécie de lobo
Dingo (álbum) -  de Miles Davis e Michel Legrand
Dingoo - um videogame portátil que suporta a reprodução de música e vídeo

Desambiguação